Rydboholm kan syfta på:

 Rydboholms slott – ett slott i Uppland
 Rydboholm, Borås kommun – en tätort i Borås kommun i Västra Götalands län
 Rydboholms kyrka – församlingskyrka i Kinnarumma församling
 M/S Rydboholm – ett fartyg
 Rydboholms aktiebolag – inom textilbranschen i Västergötland

Se även
Rydbo
Rydaholm